Max Friedländer eller Max Friedlaender henviser til blandt andre:

 Max Friedlaender (musikvidenskabsmand) (1852–1934) - tysk musikolog
 Max Friedländer (journalist) (1829–1872) - østrigsk journalist
 Max Jakob Friedländer (1867–1958) - tysk kunsthistoriker